Cobertura
Ou ainda:
Cobertor - chamado ainda "coberta"
Convés

Desambiguação